Суперкубок Франции по футболу 2009 () — 14-й розыгрыш Суперкубка Франции, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпион Лиги 1 и обладатель Кубка Франции предыдущего сезона. Матч состоялся 25 июля 2009 года на стадионе «Олимпийский» в Монреале, Канада. Впервые Суперкубок разыгрывался за пределами Франции. В нём встретились «Бордо», чемпионы Лиги 1 сезона 2008/09, и «Генгам», обладатели Кубка Франции 2009 года.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Франции по футболу 2008/2009
 Кубок Франции по футболу 2008/2009

Примечания

Ссылки 
 Match Statistics

2009